Проспект Обу́ховской Оборо́ны — одна из самых длинных улиц в Невском и Центральном районах Санкт-Петербурга. Ограничена площадью Александра Невского и Синопской набережной с одной стороны и Шлиссельбургским проспектом и Караваевской улицей с другой. Является самым длинным проспектом внутри застройки Санкт-Петербурга — 11 километров (для сравнения: проспект Энгельса — 11 км, Московский проспект — 9,2 км). На ряде участков фактически является набережной Невы.

История 

На месте нынешнего проспекта Обуховской Обороны в XVIII веке проходила почтовая дорога на Шлиссельбург — Ключ-город и Архангельск. С 1733-го до 1830-х годов она именовалась Шлиссельбургская дорога (с 1799 года также Архангелогородская дорога), с 1830-х годов — Шлиссельбургский тракт (название Архангелогородский тракт перестало употребляться в 1880-е годы).

В середине XIX века на месте Шлиссельбургского тракта возникли проспекты:
 Шлиссельбургский проспект — от площади Александра Невского до Прогонного переулка (ныне — часть Большого Смоленского проспекта).
 проспект Села Смоленского — от Прогонного переулка до Московской улицы (ныне — улица Крупской).
 проспект Посёлка Михаила Архангела — от Московской улицы до Владимирского переулка (ныне — часть Фарфоровской улицы). В 1930-х годах переименован в проспект Крупской (назван в честь Н. К. Крупской).
 проспект Села Фарфорового завода — от Владимировского переулка до небольшой Леснозаводской улицы, переходящей в Куракину дорогу которая соединяла Неву со Средней Рогаткой. В 1920-е годы в честь В. Володарского был переименован в проспект Села Володарского.
 проспект Села Александровского — от Куракиной дороги до Церковного переулка (ныне — часть улицы Грибакиных). 19 мая 1931 года переименован в проспект Памяти Обуховской Обороны, а 1940-е годы получил современное название — проспект Обуховской Обороны.
 проспект Деревни Мурзинки — от Церковного переулка до современного Рыбацкого проспекта.

Проспект Села Александровского, находившийся у бывшего Обуховского завода (в советское время завод «Большевик»; Прежнее название заводу было возвращено в 1992 году — ФГУП «Государственный Обуховский завод»), получил название проспект Обуховской Обороны в память о столкновении рабочих завода с полицией 7 мая 1901 года, которая вошла в историю под названием Обуховской обороны.

15 декабря 1952 года несколько проспектов были объединены в проспект Обуховской Обороны. 23 февраля 1987 года к нему был присоединён отрезок до улицы Третьей Пятилетки.

Достопримечательности 

 На проспекте Обуховской Обороны находится памятник архитектуры XVIII века, Троицкая церковь «Кулич и Пасха», построенная в 1785 году архитектором Н. А. Львовым.
 Дом № 13 — дореволюционное здание, фасады были переоформлены в 1950-х.
 Дома № 15 и 17 были построены в в середине XX века в стиле сталинского неоклассицизма по проектам архитектора Э. И. Ярмолинского.
 Дом № 23 — угловой корпус со Слободской улицей был построен в 1870-х, в 1955-м был возведён корпус вдоль проспекта Обуховской обороны, арх. Леонид Гальперин и Эмиля Ярмолинского.
 Дом № 32 — ДК Невского машиностроительного завода им. В. И. Ленина — ДК «Невский». Арх. Е. А. Левинсон, Б. А. Григорьев, Ю. И. Земцов. 1968—1972 гг.
 Дом № 54 — историческое здание, в 1920-х в нём располагалась школа, одной из учениц которой была Ольга Берггольц.
 Дом № 70, корпус 3 — бывшая ситцевая фабрика, построена в конце XIX века. В советское время — прядильно-ткацкая фабрика имени Ногина. Здание отремонтировано в 2008 году под бизнес-центр.
 В доме № 94/96 расположен водно-моторный клуб «Невская волна».
 Здания Императорского фарфорового завода (проспект Обуховской Обороны, 151) были построены по проекту Д. Д. Соколова; рядом находилось Фарфоровское кладбище.
 Корпуса Александровского сталелитейного завода (дом 116) были построены в 1890-е годы по проекту И. И. Шапошникова.
 Дом № 121а — здание воскресно-вечерней школы Русского технического общества. Построено в 1913 году по проекту Г. П. Хржонстовского.
 Дом № 129 — здание Британско-американской церкви при Александровском главном механическом заводе (совр. Пролетарский завод). Здание построено в 1901 году, автор неизвестен. Здание сохранилось в перестроенном виде, сейчас в нём располагается телефонный узел, некоторые помещения сдаются.
 Дом № 257 — здание технической школы при Обуховском сталелитейном заводе. Построено в 1913—1915 годах по проекту Ф. Ф. Лумберга.
 Сад имени 30-летия Октября

География 
Пересекает следующие улицы:
* Невский проспект и Площадь Александра Невского - проспект Обуховской Обороны примыкает к ним.
 Набережная Обводного канала - примыкание.
 Глиняная улица - примыкание.
 Мельничная улица - примыкание.
 Улица Профессора Качалова - примыкание.
 Слободская улица - примыкание.
 Смоляная улица - примыкание.
 Большой Смоленский проспект - примыкание.
 Общественный переулок - примыкание.
 Улица Ольминского - примыкание.
 Переулок Ногина - примыкание.
 Проспект Елизарова - примыкание. 
 Улица Ольги Берггольц - примыкание.
 Улица Ткачей - примыкание. 
 Улица Крупской - примыкание. 
 Улица Дудко - примыкание.
 Железнодорожный проспект - примыкание.
 Фарфоровская улица - примыкание.
 Переулок Матюшенко - примыкание.
 Ивановская улица
 Леснозаводская улица - примыкание. 
 Улица Шелгунова - примыкание.
 Ново-Александровская улица - примыкание.
 Улица Чернова и Бертовский переулок - примыкание.
 Улица Грибакиных - примыкание.
 Улица Бабушкина - примыкание.
 Запорожская улица - примыкание. 
 Прогонная улица - примыкание. 
 Рыбацкий проспект - примыкание. 
 Мурзинская улица - примыкание. 
 Шлиссельбургский проспект - примыкание.
 Проспект Обуховской Обороны продолжается на юго-восток Караваевской улицей.

Также пересекает водные преграды:
 Реку Монастырку по Монастырскому мосту.
 Обводный канал по Шлиссельбургскому мосту.

Сносы 
 На участке под современным номером 110 с XIX века находилась Императорская Карточная фабрика, в советские годы — Комбинат цветной печати. Корпуса были построены в 1867—1870 годах по проекту архитектора Генриха Штегемана, главный производственный корпус (литера Б) в 2014 году был признан объектом культурного наследия. К нему примыкали административный корпус и ремонтно-механический цех Карточной фабрики. В 2006 году КГИОП исключил их из списка выявленных ОКН. В 2007 они и ещё шесть корпусов были снесены по заказу ОАО «Комбинат цветной печати»; подрядчиком выступала группа компаний «Размах». К 2015 году группа компаний «Эталон» («ЛенспецСМУ») построила на участке жк «Молодёжный». Благодаря охранному статусу главный производственный корпус не снесли, новый ЖК расположился «подковой», окружая историческое здание. В 2020 году владелец ЖК нашёл инвестора, который согласился выкупить историческую постройку и отреставрировать её с приспособлением под современное использование. В 2021 году была проведена экспертиза и разработан проект восстановления, который однако предусматривает «отказ от стилизации под XIX век» и придание «современного облика фасадам».
 В мае 2022 года ради возведения съезда с проектируемого Большого Смоленского моста КГИОП одобрила снос домов № 44, 48, 54, 56, 60, 68, 69 (лит. В) и 71. Пять из них были построены в 1917 году, два — в 1871 и 1851 годах. Согласно закону об охранных зонах Санкт-Петербурга, в городе запрещён снос дореволюционных строений. Чтобы дать разрешение на снос, 23 ноября 2021 года Совет по сохранению культурного наследия одобрил внесение изменений в закон о зонах охраны. По заявлению зампреда КГИОП Алексея Михайлова, мемориальную ценность сносимых зданий предлагают компенсировать установкой памятных знаков. Градозащитники утверждают, что прямая необходимость сноса есть только для домов № 48 и № 44.

В искусстве 
 На вышедшем в 2003 году альбоме Максима Леонидова «Hippopotazm» есть песня, называющаяся «Проспект Обуховской Обороны», которая впоследствии появилась также в 2007 году в его альбоме «Мир для Марии».
 На вышедшем в 2022 году альбоме "Дом Всех Святых" группы "Аквариум" в песне "Сюрприз" дважды встречаются слова о проспекте Обуховской Обороны.

Наземный транспорт 
Ближайшие станции метро — «Площадь Александра Невского», «Елизаровская», «Ломоносовская», «Пролетарская» и «Рыбацкое».

На проспекте от площади Александра Невского до улицы Грибакиных и от Рыбацкого проспекта до Шлиссельбургского проспекта проложена трамвайная линия (маршруты № 24, 27, 39, 65) — участок от площади Александра Невского примерно до нынешнего Невского завода открыт в 1918 году, от Невского завода до нынешнего Рыбацкого проспекта открыт в 1922 году.

На участке от площади Александра Невского до улицы профессора Качалова проложена троллейбусная линия (маршруты № 14, 16).

На участке от площади Александра Невского до Большого Смоленского проспекта и от улицы Шелгунова до Шлиссельбургского проспекта действует автобусное сообщение (маршруты № 8, 58 и 11, 48, 53, 97, 115, 115А, 117, 189, 327 соответственно).

Примечания

Литература 
 
 
 

Набережные Санкт-Петербурга